Список кораблей-музеев включает надводные суда или корабли, на которых размещены музейные экспозиции, посвящённые истории кораблей, экипажей, событиям, в которых принимали участия суда.

Обычно такой корабль открыт для общественности для образовательных или мемориальных целей. Некоторые из них также используются в учебных или иных целях; как правило, это те немногие суда, которые сохранили фактическую способность и юридическую возможность двигаться.

Подводные лодки вынесены в отдельный список.

См. также 
 Список музейных подводных лодок
 Список музейных кораблей и подводных лодок России
 Музей кораблей викингов

Списки:Суда и корабли
Списки музеев

Списки проекта Адмиралтейство